Milich ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Milich (1501–1559), deutscher Mathematiker und Mediziner
 Johann Gottlieb Milich (1678–1726), Jurist, Gelehrter und Bibliophiler